Arantxa Rus ha battuto in finale Jessica Moore 6-3, 6-4

Teste di Serie

 Anastasija Pavljučenkova (detentrice del titolo, quarti di finale)
 Ksenija Lykina (terzo turno)
 Nikola Hofmanová (secondo turno)
 Madison Brengle (terzo turno)
 Bojana Jovanovski (quarti di finale)
 Cindy Chala (primo turno)
 Noppawan Lertcheewakarn (terzo turno)
 Katarzyna Piter (terzo turno)

<li> Sacha Jones (secondo turno)
<li> Simona Halep (semifinali)
<li> Zhou Yi-Miao (semifinali)
<li> Kai-Chen Chang (secondo turno)
<li> Jade Curtis (secondo turno)
<li> Arantxa Rus (campionessa)
<li> Tyra Calderwood (secondo turno)
<li> Rebecca Marino (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2008